Alexander Comyn ist der Name folgender Personen:

* Alexander Comyn (Ritter) († nach 1308)
 Alexander Comyn, 6. Earl of Buchan (um 1215–1289), schottischer Adliger